L'italiano est le titre original ou traduit en italien de plusieurs œuvres cinématographiques, littéraires, musicales ou de la presse écrite.

Cinéma 
  est un film réalisé par  (2002).

Littérature 
 L'italiano, o Il confessionale dei penitenti neri est le titre italien de L'Italien, roman d'Ann Radcliffe (1797).

Musique 
  est un 45 tours de  (1980),
  est un album de Toto Cutugno (1983),
  est un single de Toto Cutugno (1983).

Presse écrite 
 L'italiano est une revue politique (1836-?),
 L'italiano est une revue littéraire (1926-1942).

Licence